An der 26. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 10. bis 27. Januar 2019 in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird, beteiligen sich 24 Mannschaften. In dieser Liste werden die Kader der Mannschaften sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt.

Legende 
Die erweiterten Mannschaftskader umfassen bis zu 28 Spieler. Aus diesen werden nur 16 Spieler für die Weltmeisterschaft tatsächlich aufgestellt; während des Turniers können Spieler aus dem erweiterten Kader als Ersatz für Verletzte nachnominiert werden.

Die Zahlen (Länderspiele/Tore) im vorderen Teil der Tabellen sind die Angaben vor Beginn der Weltmeisterschaft.

Gruppe A

Brasilien 

Betreuer

Spieler

Gegen die brasilianische Bank wurden fünf gelbe Karten ausgesprochen.

Deutschland 
Betreuer 

Spieler

Franz Semper wurde während des Turniers durch Kai Häfner ersetzt. Martin Strobel verletzte sich im Hauptrundenspiel gegen Kroatien, für ihn rückte Tim Suton in den Kader.

Gegen die deutsche Bank wurden fünf gelbe Karten ausgesprochen.

Frankreich 

Betreuer

Spieler

Gegen die französische Bank wurden drei gelbe Karten ausgesprochen.

Korea 
Betreuer

Spieler

Russland 
Betreuer

Spieler

Gegen die russische Bank wurden zwei gelbe Karten ausgesprochen.

Serbien 

Betreuer

Spieler

Gegen die serbische Bank wurden fünf gelbe Karten ausgesprochen.

Gruppe B

Bahrain 

Betreuer

Spieler

Gegen die Bank von Bahrain wurden drei gelbe Karten ausgesprochen.

Island 

Betreuer

Spieler

Gegen die isländische Bank wurden drei gelbe Karten ausgesprochen.

Japan 
Betreuer

Spieler

Gegen die japanische Bank wurden drei gelbe Karten ausgesprochen.

Kroatien 
Betreuer

Spieler

Mazedonien 
Betreuer

Spieler

Gegen die mazedonische Bank wurden einige gelbe Karten ausgesprochen.

Spanien 
Betreuer

Spieler

Gegen die spanische Bank wurden eine gelbe Karte und eine Zwei-Minuten-Strafe ausgesprochen.

Gruppe C

Chile 

Betreuer

Spieler

Gegen die chilenische Bank wurden drei gelbe Karten ausgesprochen.

Dänemark 
Betreuer

Spieler

Gegen die dänische Bank wurde eine gelbe Karte ausgesprochen.

Norwegen 
Betreuer

Spieler

Gegen die norwegische Bank wurden drei gelbe Karten ausgesprochen.

Österreich 
Betreuer

Spieler

Gegen die österreichische Bank wurden vier gelbe Karten ausgesprochen.

Saudi-Arabien 
Betreuer

Spieler

Gegen die Bank von Saudi-Arabien wurden vier gelbe Karten ausgesprochen.

Tunesien 

Betreuer

Spieler

Gegen die tunesische Bank wurden zwei gelbe Karten ausgesprochen.

Gruppe D

Angola 
Betreuer

Spieler

Argentinien 

Betreuer

Spieler

Gegen die argentinische Bank wurden drei gelbe Karten und eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe ausgesprochen.

Ägypten 
Betreuer

Spieler

Gegen die ägyptische Bank wurde eine gelbe Karte ausgesprochen.

Katar 
Betreuer

Spieler

Gegen die katarische Bank wurden zwei gelbe Karten ausgesprochen.

Schweden 
Betreuer

Spieler

Gegen die schwedische Bank wurde eine gelbe Karte ausgesprochen.

Ungarn 
Betreuer

Spieler

Gegen die ungarische Bank wurde eine gelbe Karte ausgesprochen.

Weblinks 
 Offizielle Homepage (englisch)

Kader
Handballwettbewerb in Deutschland
Handballwettbewerb in Dänemark
Kaderliste